Poison kan syfta på
Poison (musikgrupp) – ett amerikanskt glamrock/heavy metal-band
Poison (sång) – en sång av Alice Cooper
Poison (film) – en amerikansk independentfilm från 1991
The Poison – metalcorebandet Bullet For My Valentines första album
Poison Ivy (seriefigur) – en superskurk i serierna om Batman
Poison Ivy (program) – ett datorprogram av typen Remote Administration Tool
Poison Idea – ett amerikanskt hardcore-band som bildades 1980 av sångaren Jerry A
Poison Pen – ett album släppt av Chino XL 2006
Poison – en parfum från 1985, se Parfums Christian Dior